Broerstraat (Groningen), een straat in de Nederlandse stad Groningen
Broerstraat (Nijmegen), een straat in de Nederlandse stad Nijmegen